Peničići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 44 stanovnika te 12 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 46 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji